Saint-Alexandre désigne plusieurs lieux ou édifices dont le nom est inspiré d'un .

Agglomérations

Québec (Canada)
 Saint-Alexandre, municipalité canadienne du Québec.
 Saint-Alexandre-de-Kamouraska, municipalité canadienne du Québec.
 Saint-Alexandre-des-Lacs, municipalité de paroisse canadienne du Québec.

France
 Saint-Alexandre, commune française du Gard.

Écoles

Canada
 Collège Saint-Alexandre, école secondaire privée de Gatineau (Québec)